Ви́ктор Никола́евич Кочема́зов (род. 7 апреля 1966, дер. Красильниково, Галичский район, Костромская область) — российский военачальник, командир Новороссийской военно-морской базы Черноморского флота (с 2019), контр-адмирал (13.12.2010).

Биография 
В ВМФ с августа 1983 года.

Курсант штурманского факультета Каспийское высшее военно-морское училище имени С. М. Кирова (9.1983 — 7.1988). С отличием окончил училище и был назначен командиром ЭНГ БЧ-1 246-го экипажа большой ПЛ, с апреля 1990 года — командир ЭНГ БЧ-1 615-го экипажа.

С августа 1991 года — «К-253» 24-й дивизии подводных лодок 3-й флотилии подводных лодок Северного флота.

В январе 1992 года был назначен помощником командира 615-го экипажа большой ПЛ, в феврале 1995 г. — помощник командира 608-го экипажа на Ракетный подводный крейсер стратегического назначения 24-й дивизии подводных лодок 3-й флотилии ПЛ СФ.

С августа 1996 года — старший помощник капитана 266-го экипажа крейсерской ПЛА. С июня 1997 года — «К-328», с июня 1998 года — Ракетный подводный крейсер стратегического назначения «Барс» Северного флота.

Окончил Высшие специальные офицерские классы ВМФ (10.1998—7.1999), командир 266-го экипажа крейсерской АПЛ «К-395» СФ. Досрочно присвоено звание капитана 1 ранга (15.12.2000).

С сентября 2001 по июнь 2003 года — слушатель Военно-морской академии имени Адмирала Флота Советского Союза Н. Г. Кузнецова.

В июне 2003 года был назначен командиром крейсерской АПЛ К-328 «Леопард» (Гаджиево (пункт базирования)).

В 2005—2008 годах — начальник штаба 24-й дивизии подводных лодок Северного флота.

В 2009—2010 годы — командир 24-й дивизии подводных лодок 12-й эскадры подводных лодок Северного флота.

С 9 июля 2010 года — начальник штаба — первый заместитель командующего подводными силами Северного флота.

С апреля 2012 по 2013 годы — начальник штаба — первый заместитель командующего подводными силами Тихоокеанского флота.

7 июня 2013 года получил назначение на должность начальника Управления боевой подготовки Военно-Морского Флота.

24 июля 2019 года вступил в должность командира Новороссийской ВМБ. В Новороссийске контр-адмирал Олег Шастов, получивший новое назначение, передал Боевое знамя командующему Черноморским флотом вице-адмиралу Игорю Осипову, который вручил его назначенному командиром Новороссийской военно-морской базы контр-адмиралу Виктору Кочемазову.

Награды 
 Орден Мужества (6.02.2008)
 Орден «За военные заслуги» (16.10.1999)
 Орден «За морские заслуги» 
 Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени
 Медали Российской Федерации
 Почётный полярник

Примечания

Литература

Ссылки 
 Контр-адмирал Сергей Пинчук на сайте Минобороны России
 У Новороссийской военно-морской базы новый командир
 Командующий Черноморским флотом представил нового командира Новороссийской военно-морской базы
 Газета «Красная звезда» опубликовала интервью с начальником Управления боевой подготовки ВМФ

Выпускники Каспийского высшего военно-морского училища имени С. М. Кирова
Выпускники Высших специальных офицерских классов ВМФ
Выпускники Военно-морской академии имени Н. Г. Кузнецова
Контр-адмиралы (Российская Федерация)